Bruno Fernandes das Dores de Souza – ex calciatore brasiliano
Nossa Senhora das Dores – frazione di Capo Verde
Nossa Senhora das Dores – comune brasiliano
Nossa Senhora das Dores – microregione brasiliana
São Domingos das Dores – comune brasiliano